Hallonskär kan syfta på:

Finland  

 Hallonskär, Sastmola, Satakunta,  (1 km²)
 Hallonskär (Kökar, Åland),

Se även
Skallonskär